Dalmose er et flertydig stednavn:
 Dalmose – by i Gimlinge Sogn, Slagelse Kommune
 Dalmose (Holbæk Kommune) – bebyggelse i Hørby Sogn (Holbæk Kommune)
 Dalmose (Køge Kommune) – bebyggelse i Bjæverskov Sogn